Bresewitz může být:

 část města Friedland v Německu
 část obce Pruchten v Německu